Iran Heavy — марка нефти, добываемая в Иране. Используется при установлении цены на другие марки экспортной нефти в регионе Персидского залива. Плотность составляет 30.2° API, содержание серы — 1.77%. Входит в экспортную корзину ОПЕК.

По данным FGE, на долю этой марки приходится около 45% от общего объема добычи нефти в Иране. Iran Heavy добывается в основном на месторождениях Гечсаран и Марун, а экспортируется через терминал, расположенный на острове Харк.

См. также 
 Классификация нефти
 Глобальный список нефтяных смесей

Примечания

Литература
 
 Razavi Seyyed Abdoollah, Salimifar Mostafa, Mostafavi Sayyed Mahdi, Baki Haskuee Mortaza Investigating On The Impact Of Financial Market On The Price Of Heavy Crude Oil Of Iran // Quarterly Journal of Quantitative Economics. — Summer 2014, Volume 11, Number 2 (41); p.115-143.
 Iranian Heavy // Environment Canada



Марки нефти